Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II 
 Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim I 
 Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim II
 Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Murad III
 Fatma Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III
 Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed I
 Fatma Emetullah Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed IV
 Fatma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III
 Fatma Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Abdulmecid I
 Fatma Saliha Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Abdulaziz
 Fatma Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Murad V
 Fatma Naime Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Abdülhamid II
 Fatma Ulviye Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed VI